Jonathan Ericsson (né le  à Karlskrona en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue depuis 2008 avec les Red Wings de Détroit dans la Ligue nationale de hockey. Son frère Jimmie est également professionnel.

Carrière 
Ericsson a évolué dans l'Elitserien avec l'équipe de Södertälje SK de 2003 à 2006. Il participe au repêchage d'entrée dans la LNH 2002 où il est choisi en  par les Red Wings de Détroit.

Il évolue dans l'équipe des Griffins de Grand Rapids, l'équipe affilié des Red Wings entre 2006 et 2009. Il joue son premier match de LNH en février 2008 contre les Flames de Calgary avec les Red Wings.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Södertälje SK || Elitserien || 42 || 1 || 0 || 1 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || Huddinge IK || Allsvenskan || 24 || 4 || 7 || 11 || 36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Södertälje SK || Elitserien || 15 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2005-2006 || Almtuna IS || Allsvenskan || 19 || 2 || 3 || 5 || 44 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Södertälje SK || Elitserien || 24 || 0 || 0 || 0 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 67 || 5 || 24 || 29 || 102 || 7 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 69 || 10 || 24 || 34 || 83 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 8 || 1 || 0 || 1 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 40 || 2 || 13 || 15 || 48 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 19 || 1 || 3 || 4 || 15 || 22 || 4 || 4 || 8 || 25
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 62 || 4 || 9 || 13 || 44 || 12 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 74|| 3|| 12|| 15|| 87|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 69|| 1|| 10|| 11|| 47|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013 || HC Vita Hästen || Division 1 || 3|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Södertälje SK || Allsvenskan || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 45 || 3 || 10 || 13 || 29 || 14 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 1 || 10 || 11 || 34 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 3 || 12 || 15 || 70 || 7 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 71 || 3 || 12 || 15 || 56 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 51 || 1 || 8 || 9 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 3 || 10 || 13 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH ||52 || 3 || 2 || 5 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH ||18 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 10 || 0 || 2 || 2 || 8 || -|| -|| -|| -|| -

| 680 || 27 || 98 || 125 || 535 || 76 || 5 || 16 || 21 || 55

Références 

Naissance en mars 1984
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Naissance à Karlskrona
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur du Almtuna IS